Mit Schweizer Sprache kann gemeint sein:
 das in der Schweiz verwendete Standarddeutsch („Schriftdeutsch“), siehe: Schweizer Hochdeutsch
 diejenigen alemannischen Dialekte, die in der Schweiz gesprochen werden, siehe: Schweizerdeutsch